Перхорович Євген (1903 — після квітня 1945) — український вчений, професор Львівської політехніки, дійсний член НТШ.
 Перхорович Франц Йосипович (1894—1961) — радянський воєначальник, Герой Радянського Союзу, генерал-лейтенант.